Лас Гвакас има више значења:

 Лас Гвакас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гвакас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику